Mathis Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Mathis Airport (Georgia)
 Mathis Airport (Illinois)
 Mathis Airport (Minnesota)